Hanna-Barbera Poland – polska filia amerykańskiego studia Hanna-Barbera. Zajmowała się produkcją kreskówek i wydawaniem kaset VHS z odcinkami seriali. Filia została otwarta w 1987 roku. Dziś już nie istnieje. Hanna-Barbera Poland w 1993 roku przekształciła się w Curtis Art Production, kasety z filmami animowanymi HB można było zakupić w salonie sprzedaży Curtis Market przy nowo otwartym biurowcu Curtis Plaza.

Intro Hanna-Barbera Poland 
Intro Hanna-Barbera Poland jest animacją, która rozpoczyna nagranie VHS. Przez lata istnienia firmy zmieniało się.

Informacja 
Na początku nagrania VHS przed openingiem pojawia się informacja o kasecie VHS. Obrzmiała ona tak:

„Kaseta przeznaczona wyłącznie do odtwarzania w warunkach domowych. Odtwarzanie publiczne, sprzedaż, wynajem, kopiowanie w całości lub fragmentach - bez zezwolenia dystrybutora zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej”.

Info zostało opracowane na podstawie art. 53 i 58 Ustawy z dnia 16 lipca 1987 roku o kinematografii, Dz. Ustaw 22 poz. 127.

Przebieg 
Na granatowym tle pojawia się trójwymiarowy sześcian, który ląduje w samym środku ekranu. Następnie kręcąc się powoli robi zbliżenie. Pięć pierwszych boków ma czarne tło z żółtą połówką o cytrynowo podobnym kształcie, na której jest litera „H” w kolorze czarnym, a na górze - litera „B” składająca się z żółtej kreski pionowej i czerwonych zaokrągleń. Szósty i ostatni bok sześcianu ma żółte tło z czarną połówką gdzie „H” jest żółte, a „B” ma czarną pionową kreskę. Po powolnym zbliżeniu sześcian zatrzymuje się i przełącza się na ekran praw autorskich producenta, na którym widniał tekst: © HANNA BARBERA PRODUCTIONS INC. Hollywood USA. Później info praw autorskich znika i dwa obracające się kwadraty wylatują z lewego i górnego rogu ekranu. Na lewym logotyp HB jest identyczny co na szóstym boku sześcianu, ale na czarnej połówce cytryny na lewym dolnym rogu jest biały napis „POLAND”. Na prawym logotyp Polskich Nagrań składał się z czarnego tła z narysowanym w środku białym kołem i czerwoną nutką. Oba są otoczone białą ramką. Gdy oba logotypy stoją obok siebie, pojawiają się napisy Hanna-Barbera Poland (na górze) i P.P. POLSKIE NAGRANIA (na dole). Następnie zmienia się ekran i pod logotypem HB Poland pojawia się znajdujący się na górze tekst: dystrybucja przez HANNA-BARBERA POLAND we współdziałaniu z WORLDVISION ENTERPRISES, USA. Na końcu pojawia się logotyp Polskich Nagrań, który składa się z limonkowo-zielonego kwadratu z kolorową pięciolinią, czarnego koła na środku oraz trzech nutek: czerwonej (na dole po lewej stronie), żółtej (w środku) i niebieskiej (na górze po prawej stronie), a pod nim tekst: sprzedaż i wynajem P.P. POLSKIE NAGRANIA.

Muzyka 
W pierwszej części, gdzie pojawia się sześcian, można usłyszeć gong. Później począwszy od ekranu praw autorskich jedna nuta syntezatora zmienia ton dźwięku. Dookoła słychać odgłos kropli rosy. Motyw muzyczny, który stworzyła kanadyjska firma Sound Ideas, pochodzi z biblioteki dźwiękowej Sound Ideas Series 1000.

Wariacje 
 Od drugiej części składanki kreskówek HB w intrze pojawia się dodatkowy ekran, w którym jest błękitne tło (od piątej części pomarańczowe z czarną ramką) z żółtym paskiem ustawionym na ukos. Na nim w środku jest czarny napis „UNIFILM”. Otaczają go dwa czerwone koła znajdujące się po lewej i prawej stronie. Na czerwonym kole widocznym na lewym górnym rogu znajduje się znak „uF”. na dole zaś adres siedziby napisany na ukos. Ekran znajduje się pomiędzy ekranem z logotypem HB Poland i ekranem z logotypem Polskich Nagrań.
 Pomiędzy jednym serialem a drugim pojawia się przerywnik z logotypami HB Poland i Polskich Nagrań bez animacji obracania się.
 Czasami po animacji obracania się obu logotypów ekran przełącza się na logotyp Polskich Nagrań.
 Są dwie wersje motywu muzycznego: ksylofoniczna i syntezatorska. Wersja ksyfoniczna pojawia się m.in. w intrze (części 12-22) w przerywniku oraz w tyłówce nagrania VHS. Obie wersje w intrze czasami zastępują gong w części z sześcianem.

Kasety VHS wydawane przez Hanna-Barbera Poland 
 Scooby i Scrappy Doo / Nieustraszony Scooby-Doo!
 Flintstonowie
 Miś Yogi
 Kocia ferajna
 Jetsonowie
 Pies Huckleberry
 Pixie i Dixie
 Yakky Doodle
 Wally Gator
 Goryl Magilla
 Lew Lippy
 Dastardly i Muttley
 Detektyw Pchełka na tropie
 Jonny Quest
 Pebbles i Bamm-Bamm
 Dino Chłopak
 Kosmiczny Duch
 Historie biblijne
i inne, np. Chuck Norris i jego karatecy

Seria Hanna-Barbera Opowieści Klasyczne (1990):
 Trzej muszkieterowie
 Cyrano de Bergerac
 20 000 mil podmorskiej żeglugi
 Ostatni Mohikanin
 Black Beauty
 Hrabia Monte Christo
 Pieśń Heidi
 Daniel Boone
 Podróże Gulliwera
 Oliver Twist i Spryciarz

Przypisy 

Hanna-Barbera
Dystrybutorzy filmowi